Alajuela - jezioro w Panamie
 Alajuela – miasto w Kostaryce
 Alajuela – prowincja Kostaryki